Anchorage ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Anchorage, Alaska
 Anchorage (Kentucky), im Jefferson County
 Anchorage (Louisiana), im West Baton Rouge Parish
 Anchorage (Anne Arundel County, Maryland)
 Anchorage (Talbot County, Maryland)
 Anchorage (Mississippi), im Humphreys County
 Anchorage (New Jersey), im Ocean County
 Anchorage (Texas), im Atascosa County
 Anchorage (Utah), im Davis County
 Anchorage (Wisconsin), im Buffalo County – nicht mehr existent
 Anchorage Anchors, im Charles County, Maryland

Schiffe:
 USS Anchorage (LSD-36)
 Anchorage-Klasse

Sonstiges:
 Anchorage Farm Field Airport, Airport im Fayette County, Texas
 Anchorage (Film), 2021

im NRHP gelistete Objekte:
 Anchorage Cemetery, in Anchorage, Alaska, ID-Nr. 93000320
 Anchorage City Hall, in Anchorage, Alaska, ID-Nr. 80000745
 Anchorage Depot, in Anchorage, Alaska, ID-Nr. 99001027
 Anchorage Fire House, in Anchorage, Kentucky, ID-Nr. 80004708
 Anchorage Historic District, in Anchorage, Kentucky, ID-Nr. 80001554
 Anchorage Hotel Annex, in Anchorage, Alaska, ID-Nr. 99000443
Geografisches:
 Anchorage Bay
 Anchorage Patch